José de Córdoba pode referir-se a:
José de Córdoba y Ramos, almirante comandante das forças espanholas na Batalha de Trafalgar;
José de Córdoba y Rojas, militar espanhol, filho do anterior, que se distinguiu na América do Sul;
José Ángel Córdoba Chambers, futebolista panamiano;
José de Córdoba, jornalista norte-americano.

Desambiguação